Municipio de Hilton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hilton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Hilton (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.